MDI poate fi:

 Microsoft Document Imaging Format, format pentru fișiere de imagini scanate
 diizocianat de difenilmetan - substanță chimică toxică, în engleză Methylene Diphenyl Diisocyanate